Грибовцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Грибовцы — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Грибовцы — деревня в Волковысском районе Гродненской области.

Украина 
 Грибовцы — село в Мукачевском районе Закарпатской области.